Тюфекчі () — турецьке прізвище, утворене від tüfekçi («аркебузир», «зброяр з виготовлення вогнепальної зброї»).
 Ільяс Тюфекчі ( 1960) — турецький футболіст та тренер.
 Неріман Алтиндаг Тюфекчі (1926—2009) — турецька співачка та диригентка.

Турецькі прізвища